Юлемисте () — топоним в Эстонии:
 Юлемисте — железнодорожная станция в Таллине.
 Юлемисте — микрорайон в Таллине.
 Юлемисте — озеро в Таллине.